

Lieux 

 Orbe, commune suisse du canton de Vaud
 Arnex-sur-Orbe,  commune suisse du canton de Vaud
 Orbé, village français faisant partie de la commune de Saint-Léger-de-Montbrun

Rivières 

 Orbe, rivière franco-suisse, qui conflue avec le Talent pour former la Thièle à sa sortie d’Orbe
 Orbe, rivière du sud de la France, affluent de l'Arrats

Divers 

 Orbe, surface circonscrite par l'orbite d'un astre.
 Orbe, l'un des insignes royaux portés lors d'un couronnement, dans certaines monarchies d'Europe.
 Orbe, phénomène de réflexion optique circulaire apparaissant sur des photos.
 Orbe, en italien Orbace est un tissu de laine traditionnel sarde. 

Homonymie de toponyme
Homonymie d'hydronyme